«Колесо часу» — цикл романів у жанрі фентезі американського письменника Роберта Джордана.
 «Колесо часу» — телесеріал 2021 року за мотивами циклу «Колесо Часу» Роберта Джордана.
 «Колесо часу» — роман О. І. Купріна.
 «Колесо Часу» — скульптурна композиція в Будапешті.

Див. також 
 Калачакра